El término catalana puede referirse:

 a lo natural u originario de Cataluña.

También puede referirse:
 a Catalana Occidente;
 a Apertura Catalana, en el ajedrez;
 a bóveda catalana;
 a la rumba catalana.